Oisching ist der Name folgender Orte:

 Oisching (Lalling), Ort in der Gemeinde Lalling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Oisching (Thurmansbang), Ort in der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Oisching (Gemeinde Thörl), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Oisching (Gemeinde Mariazell), Ortslage in der Gemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Berge:
 Oisching (Hochschwab), Berg im Osten der Hochschwabgruppe in der Steiermark